О́льга Серге́евна Артамо́нова (26 сентября 1977) — киргизская дзюдоистка полусредней весовой категории, выступала за сборную Кыргызстана в середине 1990-х — начале 2000-х годов. Участница летних Олимпийских игр в Сиднее, дважды бронзовая призёрша чемпионатов Азии, призёрша многих турниров национального и международного значения. Также известна тренер, с 2014 года главный тренер женской киргизской национальной сборной.

Биография 
Ольга Артамонова родилась 26 сентября 1977 года. Активно заниматься дзюдо начала в возрасте одиннадцати лет, проходила подготовку под руководством заслуженного тренера республики П. Н. Тельпизова.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1994 году, когда попала в основной состав киргизской национальной сборной и побывала на международном турнире в Москве, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в полулёгкой весовой категории. Год спустя выступила на чемпионате мира в Тибе, однако попасть в число призёров не смогла, на стадии 1/16 финала потерпела поражение от кореянки Чон Сонсук, которая в итоге и стала чемпионкой в полусреднем весе. Ещё через год боролась на этапах Кубка мира в Москве, Париже, Мюнхене, Леондинге и Будапеште, однако на всех этих турнирах осталась без медалей. При всём при том, на чемпионате Азии в Хошимине всё-таки завоевала бронзовую медаль в полусреднем весовом дивизионе.

В 1997 году Артамонова поучаствовала в зачёте мирового первенства Париже, в 1/16 финала среднего веса проиграла голландке Эдит Босх, ставшей серебряной призёршей этого турнира. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — в стартовом раунде полусреднего веса взяла верх над австралийкой Керли Диксон, но затем потерпела поражение от китаянки Ли Шуфан, которая впоследствии дошла до финала Олимпиады. В утешительных поединках за третье место проиграла представительнице Бельгии Гелле Вандекавейе.

После сиднейской Олимпиады Ольга Артамонова ещё в течение некоторого времени оставалась в основном составе дзюдоистской команды Киргизии и продолжала принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2001 году она выступила на чемпионате мира в Мюнхене, где выиграла один поединок и на стадии 1/8 финала была побеждена итальянкой Иленией Скарпин. В следующем сезоне отправилась представлять страну на Азиатских играх в Пусане, расположилась в итоговом протоколе на седьмой строке. В 2009 и 2010 годах в полусреднем весе выигрывала серебряные медали на чемпионате Кыргызстана в Бишкеке, однако на международном уровне больше существенных успехов не добивалась. За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта Республики Кыргызстан международного класса».

В период 1996—2004 годов, ещё будучи действующей спортсменкой, Артамонова работала тренером в Республиканском центре физической культуры и спорта «Эмгек Резерви», затем в 2004—2009 годах тренировала в спортивном клубе «Локомотив», тогда как в 2009—2013 годах была старшим тренером Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по дзюдо и куреш в Бишкеке. В 2014 году коллегией Госагентства назначена на пост главного тренера женской национальной сборной Республики Кыргызстан, заключив контракт до конца олимпийского цикла.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Киргизии
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года